Ана Іванович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її в півфіналі перемогла Каролін Гарсія. 

Тімеа Бачинскі виграла свій другий титул за рік, у фіналі перемігши Гарсію з рахунком 4–6, 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=2
| RD1-team1= Лара Арруабаррена
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Паула Ормаечеа
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Марсела Сакаріас
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3=3
| RD1-seed4= 
| RD1-team4=

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Monterrey, одиночний розряд
2015